Эрсе — название ряда географических объектов, среди которых:
 Эрсе (Испания) — муниципалитет в Испании, провинция Риоха.
 Эрсе (Франция) — коммуна во Франции, департамент Арьеж.